NFL sezona 2014. je 95. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 4. rujna 2014. pobjedom branitelja naslova Seattle Seahawksa nad Green Bay Packersima. Super Bowl XLIX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 1. veljače 2015. u Glendaleu u Arizoni na University of Phoenix Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Seattle Seahawksi. Pobijedili su Patriotsi s 28:24 i osvojili svoj četvrti naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, 

P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2014.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Drew Brees, New Orleans Saints i Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers - 4952
Najviše jarda probijanjem: DeMarco Murray, Dallas Cowboys - 1845
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Antonio Brown, Pittsburgh Steelers - 1698

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Luke Kuechly, Carolina Panthers - 153
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Justin Houston, Kansas City Chiefs - 22
Najviše presječenih lopti: Glover Quin, Detroit Lions - 7

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Green Bay Packers - 486 (30.4 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New Orleans Saints - 411.4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Seattle Seahawks - 172.6 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Indianapolis Colts - 305.9 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: Seattle Seahawks - 254 (15.9 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Seattle Seahawks - 267.1 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Detroit Lions - 69.3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Seattle Seahawks - 185.6 po utakmici

Izvori 

2014